PIK steht für:
 Parterretheater im Künerhaus, Memmingen
 PIK (Fernsehsender), georgischer russischsprachiger Auslandsfernsehsender
 PIK Group, russisches Bauunternehmen
 Polyteknikkojen ilmailukerho, Flugzeugkonstrukteur und Fliegergruppe in Finnland
 Personen-Identifizierungs-Kartei – PIK-Bild
 Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung
 Präinitiationskomplex bei der eukaryontischen Transkription
 Flughafen Glasgow-Prestwick (IATA-Code)
 Polizeihubschrauberstaffel Sachsen-Anhalt (ICAO-Code)

Pik steht für:
 Pik, eine Spielkartenfarbe
 Berg(spitze), siehe Piz
 Pik (Einheit), ägyptische Längeneinheit

Siehe auch:
 Peak (Begriffsklärung)
 Peek
 PIC
 Pick
 Pieck
 Piek
 PIG
 Pigg
 Piik
 Pique

Abkürzung